Сан-Жуаки́н-да-Ба́рра:
 Сан-Жуакин-да-Барра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Жоакин-да-Барра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.